Georg Schweiger ist der Name folgender Personen:

* Georg Schweiger (Politiker) (1864–1935), deutscher Politiker
 Georg Schweiger (Fußballspieler) (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Georg Schweiger (Schauspieler), deutscher Schauspieler